Pietro Farnese (XI secolo – ...) – politico italiano, primo esponente noto della casata dei Farnese
Pietro Farnese (?-1177), figlio di Prudenzio
Pietro Farnese (XIV secolo) - figlio di Ranuccio
Pietro Farnese (?-1339 ca.) - figlio di Ranuccio
Pietro Farnese ("Piero de Farneto" o "Petruccio di Cola", 1310 circa – 1363) – capitano generale dell'esercito fiorentino
Pietro Farnese (1350 circa – 1415) – padre di Ranuccio Farnese il Vecchio
Pietro Farnese d'Ancarano (?-1415) - figlio di Giovanni
Pietro Farnese (?-1416) - figlio di Ranuccio (?-1418)
Pietro Farnese (?-1431) - figlio di Ranuccio il Vecchio
Pietro Farnese (1639 – 1677)  – figlio di Odoardo I Farnese duca di Parma e Piacenza